Tana, Kajddal 1939-ben Tanakajd néven egyesített község
 tana, a nagy mókuscickánynak is nevezett állatfaj másik neve
 Tana-tó, afrikai állóvíz, Etiópiában
 Tana, folyó Kenyában
 Tana folyó kerület, kerület Kenyában, melyet a folyóról neveztek el
 Tana, folyó Norvégiában
 Tana, folyó Alaszkában
 Tana-gleccser, gleccser Alaszkában
 Tana (település Norvégiában), település Norvégiában
 Tana, a madagaszkári főváros, Antananarivo rövid neve
 Tana (1990), spanyol labdarúgó, 2017-ben az UD Las Palmas játékosa
 Tana, az Aleut-szigetek egyik tűzhányója